Gresse kan syfta på

 Gresse (släkt) – en alsassisk släkt från Frankrike

Geografi

Frankrike 

 Gresse (Rhône) – vattendrag, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Tyskland 

 Gresse, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburg-Vorpommern,